Марка Дмитро Яворницький — поштова марка випущена 2005 року на честь 150-літнього ювілею від дня народження видатного українського історика Дмитра Яворницького.

Джерела 
 УкрПошта

Дмитро Яворницький
Поштові марки України
Поштові марки, випущенні 2005